

Vissen 
 Sommige vissen uit de orde van de meervalachtigen (Siluriformes of Nematognathi):
 Noord-Amerikaanse katvissen, kortweg katvissen (Ictaluridae)
 Sommige vissen uit de familie van de zaagbaarzen (Serranidae):
 Katvis (baarsachtige) (Epinephelus adscensionis)
 rode katvis (Epinephelus guttatus)

Weekdieren 
 Zeekatten (inktvissen), vooral:
 Sepia officinalis of  gewone zeekat, een zeekattensoort

Zie ook 
 Catfish (doorverwijspagina)